Бомарше () — французская фамилия и топоним.

 Бомарше, Антуан Лабарр де (?—1757) — французский каноник и литератор.
 Бомарше, Пьер Огюстен Карон де (1732—1799) — французский драматург и публицист.
 Бомарше — коммуна во Франции.